Крутовка:
 населённые пункты
 Крутовка — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Крутовка — деревня в Яшкинском районе Кемеровской области.
 Крутовка — деревня в Мордовском районе Тамбовской области.
 Крутовка — бывший микрорайон в составе города Казань Татарстана.
 Крутовка — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Крутовка — деревня в Щекинском районе Тульской области, входит в Яснополянское сельское поселение.
 Крутовка — деревня в Щекинском районе Тульской области, входит в Лазаревское сельское поселение.
 Крутовка — прежнее название опустевшей деревни Лукьяновка Мордовского района Тамбовской области.
 реки
 Крутовка — река в России, приток Большого Тудера.
 Крутовка — река в России, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области